Het ATP-toernooi van Miami 2015 (met de officiële naam Miami Open presented by Itaú) werd gespeeld van 25 maart - 5 april  2015. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Andy Murray met 6-3, 6-7(3) en 6-0. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Vasek Pospisil en Jack Sock met 6-3, 1-6 en [10-8].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi trok 308.486 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Miami
ATP-toernooi van Miami